Ferdinand Cattini, hockeista sul ghiaccio svizzero
Giorgio Cattini, cestista italiano
Hans Cattini, hockeista sul ghiaccio svizzero